Westchester puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Westchester (Los Ángeles), barrio en el occidente de Los Ángeles, en el estado de California.
 Westchester (Florida), lugar designado por el censo, en el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida.
 Westchester (Illinois), poblado del condado de Cook, en el estado de Illinois.
 Condado de Westchester, en el estado de Nueva York.